Piwigo (ранее — PhpWebGállery) — бесплатная система управления контентом (CMS), предназначенная для создания сайта-фотогалереи. Система обладает широким функционалом, а благодаря свободно распространяемым расширениям легко настраивается для конкретных задач. Написана на языке PHP, а в качестве базы данных использует MySQL. В отличие от других аналогов (например, Flickr или Picasa), имеет открытый исходный код и распространяется на условиях лицензии GNU GPL. В настоящее время проект активно поддерживается сообществом пользователей и разработчиков.

Возможности 

 Водяные знаки  При загрузке фотографии система может автоматически наложить на неё водяной знак, дабы защитить фотографию от нежелательного копирования;
 Работа с метаданными  Использование EXIF/IPTC метаданных при заполнении свойств фотографии, таких как заголовок, ключевые слова и дата её создания;
 Работа с видеофайлами  Благодаря свободно распространяемым расширениям Piwigo также может быть использован для работы с видеофайлами;
 Наличие web API  Выполняются действия из других приложений, таких трансляция миниатюр из галереи Piwigo в блок на Wordpress (например, при помощи плагина PiwigoPress).

Развертывание 

Ряд компаний оказывает услуги хостинга для Piwigo, в частности Piwigo.com предлагает пользователям простой способ создания без необходимости установки программного обеспечения на их собственный веб-сервер.

История 

Первые версии движка в 2001 году для личных целей разработал французский программист Пьеррик Ле Голль. Вдохновленный открытым веб-форумом phpBB, установленном на сайте его университета, он выбрал лицензию GPL для распространения своей системы и начал создавать сообщество вокруг своего проекта. Весной 2002 года была выпущена первая версия системы под названием PhpWebGallery.

В 2002 году система стала многоязычной. Для командной разработки в 2004 году был установлен багтрекер. PhpWebGallery была переименована в Piwigo 15 февраля 2009 года. По состоянию на 2013 год в команде разработчиков Piwigo находится 10 человек, а еще 100 являются переводчиками. Веб-сайт проекта доступен на 12 языках.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт Piwigo на русском языке
 Русское сообщество Piwigo

Программное обеспечение для хостинга изображений
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Свободные системы управления сайтами